Kozarica kan syfta på:
 Kozarica (Kosovo), ett berg i Kosovo
 Kozarice, en ort i Kroatien